

Biografia 

Luisa era sorella di Maria di Borbone-Soissons e di Luigi di Borbone-Soissons. Fu allevata a Fontevrault dalla prozia Eleonora di Borbone, badessa di Fontevrault. 

Sposò il 10 aprile 1617 a Parigi il principe Enrico II di Orléans-Longueville, principe del sangue e pari di Francia, duca di Longueville, d'Estouteville e di Coulommiers, principe e sovrano di Neuchâtel e di Valangin, principe di Châtellaillon, conte di Dunois, conte di Saint-Pol. Dal matrimonio nacquero : 
 Maria (1625 - 1707), che sposò Enrico II di Savoia-Nemours, già arcivescovo di Reims, duca di Nemours, conte di Ginevra e duca di Aumale;
 Luisa, (1626 – 1628).
 X... (1634 - 1634).

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Borbone-Soissons